Sembrado y sembradura hace referencia varios artículos:

Agricultura
 Siembra o campo sembrado.
 Fanega de sembradura, unidad tradicional de medida.

Heráldica
 Sembrado (heráldica), representación de elementos idénticos.

Botánica
 El nombre vulgar de varias especies vegetales:
 Agrostemma githago (Neguilla de sembrados)
 Centaurea cyanus (Flor celeste de sembrados)
 Knautia arvensis (Escabiosa mayor de los sembrados)

Metáfora
 Metafóricamente, abundante o Elocuencia,elocuente

Deporte
 Cabeza de serie de algún torneo.